Persien steht für

 Persis, antike Stammesföderation nördlich des Persischen Golfes
 Perserreich, historische Reiche und Territorien mit Kernland im Iran
 Iran, Staat in Vorderasien, vor 1935 auf internationaler Ebene Persien genannt

Siehe auch:
 Perser (Volk)
 Persische Sprache
 Paršua